Prenumele feminin Sonia (Sonya) este o varianta a numelui Sofia. Acest nume a aparut ca si diminutiv in Rusia. Etimologic se crede ca Sofia deriva din cuvantul din limba greaca "sofia", care avea semnificatia de "intelepciune" (Sofia era, de altfel, zeita intelepciunii la greci).

In hindi inseamna “iubire”.

 Origine:
 Grecesc

Prenume feminine